Falkenberg kan syfta på:

Personer 
 Falkenberg (släkt) – en som finns i flera olika grenar i Sverige och personer i släkten

Personer med namnet och inte del av släkterna
 Dietrich von Falkenberg (1580-1631), tysk krigare i svensk tjänst
 Gustav Adolf Falkenberg (1816-1886), dansk officer

Geografi

Finland 

 Falkenberg, Nousis – en by i Nousis kommun, Västra Finlands län

Frankrike 

 Faulquemont, kommun i departementet Moselle i regionen Grand Est,

Polen 

 Falkenberg – tyska namnet på en stad i Opole vojvodskap, se Niemodlin 
 Landkreis Falkenberg O.S. – ett län i dåvarande Preussen 1816–1945

Sverige 

 Falkenbergs kommun – en kommun i Hallands län
 Falkenberg – en tätort i Halland och centralort i Falkenbergs kommun
 Falkenbergs stad – en tidigare kommun i Hallands län, före 1558–1970
 Falkenbergs församling – en församling i Falkenbergs pastorat i Varbergs och Falkenbergs kontrakt i Göteborgs stift
 Falkenbergs kyrka – en kyrka som ligger i Falkenberg och tillhör Falkenbergs församling
 Falkenbergs distrikt – ett distrikt i Falkenbergs kommun och Hallands län 2016–
 Falkenberg (borg) – en tidigare borg

Tjeckien 

 Sokolí vrch (kulle), Ústí nad Labem,

Tyskland 

 Falkenberg, Berlin, del av en befolkad plats, 
 Falkenberg, Altmärkische Wische – ort, Altmärkische Wische, Sachsen-Anhalt, 
 Falkenberg (Mark) – kommun, Brandenburg, 
 Falkenberg/Elster – en stad i Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Falkenberg, Tirschenreuth – kommun, Tirschenreuth, Bayern, Oberpfalz, 
 Falkenberg, Rottal-Inn – kommun, Rottal-Inn, Bayern, Niederbayern,
 Falkenberg (Odenwald) – berg, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Gartenstadt Falkenberg  – ett område i stadsdelen Bohnsdorf i stadsdelsområdet Treptow-Köpenick i Berlin
 Falkenberg, Heideblick – ort, Heideblick, Brandenburg 
 Falkenberg, Tauche – ort, tidigare kommun, Tauche, Brandenburg

Efternamn
Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar